Kismogyorós,  Balkány város része, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Kismogyorós, ukr. Микулівці, falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Munkácsi járásban